Langweiler – comune del circondario di Birkenfeld (Renania-Palatinato)
 Langweiler – comune del circondario rurale di Kusel (Renania-Palatinato)
 Langweiler – sito archeologico nella valle del Merzbachn, altopiano di Aldenhovener, Germania Occidentale.